Le District administratif ouest (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou.

Il compte en 2010 une population de  habitants.

C'est dans ce district administratif que l'on trouve : l'Université d'État de Moscou, la gare de Kiev, l'hôtel Ukraine, les Monts des Moineaux, le Couvent de Novodevitchi .

Divisions administratives 
Il est composé des treize districts municipaux suivants :
 Vnoukovo ()
 Dorogomilovo ()
 Krylatskoïe ()
 Kountsevo ()
 Mojaïski ()
 Novo-Peredelkino ()
 Otchakovo-Matveïevskoïe ()
 Prospekt Vernadskovo ()
 Ramenki ()
 Solntsevo ()
 Troparevo-Nikoulino ()
 Filiovski Park ()
 Fili-Davydkovo ()

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Moscou
 Divisions administratives de Moscou

Liens externes